Comperia är ett släkte av steklar. Comperia ingår i familjen sköldlussteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sköldlussteklar
Comperia